Jasinskas ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Jasinskaitė (ledig)
 Jasinskienė (verheiratet)

Namensträger 
 Gintaras Jasinskas (* 1968), Biathlet
 Kazys Jasinskas (1925–1990), Musikwissenschaftler und Übersetzer 

Familienname
Litauischer Personenname